Luiz Antônio Moraes (1970), Braziliaans voetballer
Luiz Antônio de Souza Soares (1991), Braziliaans voetballer
Luíz Antônio dos Santos (1964), Braziliaans langeafstandsloper